Qi o txi, força vital present en tot l'univers i que constituiria el principi de formació de la realitat
 Qi (Henan), estat feudal que apareix en la història xinesa des dels principis de la Dinastia Shang (segle XVI aC) fins als inicis del període dels Regnes Combatents, al voltant del 445 aC
 Qi (Shandong) (1046 aC – 221 aC), estat existent durant els períodes de Primaveres i Tardors i dels Regnes Combatents
 QI, abreviatura de quocient intel·lectual, mesura de la intel·ligència en psicologia